Юрий Алексеевич Вострелов (11 июня 1947, Омск, РСФСР — 10 марта 2015, Москва, Российская Федерация) — советский и российский музыкант-баянист, первый советский обладатель Кубка мира среди аккордеонистов и баянистов, профессор РАМ им. Гнесиных, заслуженный артист РСФСР (1984).

Биография 
Родился в Омске в семье музыканта. Учился в Омском музыкальном училище им. В. Я. Шебалина у Ю. А. Шахматова (окончил в 1965 году) и Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных у С. М. Колобкова. В 1970 году окончил институт, после чего продолжил обучение в форме ассистентуры-стажировки под руководством того же С. М. Колобкова и одновременно стал педагогом по классу баяна. В 1987 году стал доцентом, а с 1996 года исполнял обязанности профессора РАМ им. Гнесиных и МГИМ им. Шнитке.

В 1968 году успешно выступил на Кубке мира среди аккордеонистов и баянистов, получив золотую медаль, диплом лауреата и специальный кубок за лучшее исполнение обязатель­ного произведения, вручаемый Польской ассоциацией аккордеонистов. Вострелов исполнил Концертную сюиту Н. Чайкина (без фуги, обязательное произведение) и Органную прелюдию и фугу ля минор И. С. Баха.

С 1970 года выступал как солист Московской областной филармонии. Активно гастролировал в СССР и за рубежом (в частности, в 1969 году в Великобритании дал серию сольных концертов).

«Мир романтических образов, на наш взгляд, близок дарованию Ю. Вострелова. Среди его артистических удач хочется отметить „Забытый вальс“ Ф. Листа, впервые исполненный в баянной транскрипции. Трепетность и чистота этой миниатюры переданы в мягком, приглушенном звучании инструмента» (В. Родин)

Умер в 2015 году. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Награды 
 1965 — лауреат конкурса баянистов Урала, Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск)
 1966 — третья премия международного конкурса «Дни гармонии» (ГДР, Клингенталь)
 1967 — лауреат фестиваля муз. вузов СССР (Ленинград)
 1968 — первая премия и золотая медаль международного конкурса «Кубок мира» (Англия, Лестер)

Память 
В 2016 году имя Вострелова было присвоено омской Детской школе искусств № 4, учеником которой он был.

Библиография 
 Играет Юрий Вострелов : произведения для готово-выборного баяна. — Москва : Советский композитор, 1987

Литература 
 Победители «Дня гармоники». — Сов. культура, 1966, 4 июня.
 Лауреаты «Соuре mondialе» — Сов. культура, 1968, 8 окт.
 Портреты баянистов : Сб. ст. / Рос. акад. музыки им. Гнесиных и др. ; сост. М. И. Имханицкий, А. Н. Якупов, отв. ред. М. И. Имханицкий. — М. : РАМ им. Гнесиных, 2001

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Омского музыкального училища 
  съёмка Морозова А. А.

Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных